

mag 
 mag – każda osoba, która posiadła wiedzę tajemną i umiejętność wywoływania zjawisk nadprzyrodzonych ; zob. też: magia, czarodziej, czarnoksiężnik
 mag – kapłan zaratusztriański
 mag – kapłan perski zajmujący się magią i astrologią
 mag – w tradycji chrześcijańskiej, każdy z Trzech Króli, mędrzec ze Wschodu
 mag – skrót od magnitudo, oznaczenie jednostki jasności gwiazdowej

Mag 
 Mag – karta tarota
 Mag – powieść J. Fowlesa
 Mag – powieść J. Deavera
 Mag: Wstąpienie – gra fabularna osadzona w uniwersum Świata Mroku
 Mag – polskie wydawnictwo gier fabularnych i literatury fantasy i science fiction
 Mag – brytyjski film fantasy z 1968 roku

MAG 
 MAG (ang. Metal Active Gas) – spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego chemicznie
 MAG – polski pistolet samopowtarzalny kalibru 9 × 19 mm Parabellum
 FN MAG – belgijski uniwersalny karabin maszynowy
 MAG – konsolowa gra FPS wydana na PlayStation 3
 MAG – hasło Legii Cudzoziemskiej „Maszeruj albo giń”
 MAG (ang. mercaptoacetyltriglycine) – merkaproacetylotriglicyna
 MAG (ang. myelin-associated glycoprotein) – glikoproteina mieliny (glikoproteina związana z mieliną)

Przypisy